Ybotromyces är ett släkte av svampar. Ybotromyces ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ybotromyces